Il titolo di Scuola Grande designa nove delle numerose scuole (confraternite) di Venezia
 Scuola Grande di San Teodoro – istituita nel 1258
 Scuola Grande di Santa Maria della Carità – istituita nel 1260
 Scuola Grande di San Marco – istituita nel 1260
 Scuola Grande di San Giovanni Evangelista – istituita nel 1261
 Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia – istituita nel 1261
 Scuola Grande di San Rocco – istituita nel 1478
Scuola Grande di Santa Maria della Giustizia e di San Girolamo – nota come Scuola Grande di San Fantin istituita in data ignota
 Scuola Grande della Beata Vergine del Santissimo Rosario – istituita nel 1575
 Scuola Grande dei Carmini – istituita nel 1594